Магомедрасул Ибрагимович Багдулов (1 января 1931 года, Чох, Гунибский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР — 19 декабря 2012 года, Махачкала, Дагестан, Россия) — дагестанский советский и российский актер театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (2003). Народный артист Дагестана (1997).

Биография 
Родился 1 января 1931 года в селе Чох Гунибского района.

В 1950—1955 годах учился в ГИТИСе.

С 1955 года по 2012 год — актёр Аварского музыкально-драматического театра им. Гамзата Цадасы, сыграл более 50 ролей.

Скончался 19 декабря 2012 года.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Дагестанской АССР (1960).
 Народный артист Дагестана (1997).
 Заслуженный артист Российской Федерации (2003).

Примечания

Источники 
 Илясов З. Багдулов Магомедрасул Ибрагимович: [краткая биография жизни и деятельности] / З. Илясов // Истина. - 2019. - 16 авг. (№ 33). - С. 18.: фот. – ав. яз.
 Даганов, А. Люди – мои звёзды / А. Даганов. – Махачкала, 1997. – ав. яз.

Выпускники ГИТИСа
Народные артисты Дагестана
Заслуженные артисты Дагестанской АССР
Персоналии:Аварский музыкально-драматический театр